Сэлэт ( — «талант») — молодежная организация Республики Татарстан, объединяющая одарённых детей и подростков. Движение представляет Российскую Федерацию в «Молодёжном форуме Организация исламского сотрудничества» (), является одним из партнёров международной платформы для акселерации технологических стартапов из исламских стран.

«Сэлэт» проводит летние лагеря в Поволжье (Башкортостан, Самарская область, Татарстан, Чувашия), осенние и весенние сессии, ежегодный Билярский фестиваль одарённых детей и молодежи, ежегодный фестиваль поэзии и авторской песни им. Рустема Бикмуллина, международный молодежный кинофестиваль «Джисем» («Җисем»), а также выездные международные школы в рамках проекта «Ефэк канат» («Сәләт-Прага», «Сәләт-Монреаль» и "Сәләт-Австралия"). Изначально в лагеря «Сэлэт» могли попасть только участники и победители городских и региональных предметных олимпиад, а также всевозможных творческих конкурсов, обязательным условием также являлось знание татарского языка на уровне не ниже начального, в последнее время критерии отбора изменились.

Ежегодный летний форум Сэлэт в Билярске собирает детей и молодёжь из всех лагерей, посещается известными деятелями науки и культуры, общественными и государственными деятелями.

На 2014 год насчитывалось более  выпускников.

История 
«Сэлэт» затевался как компьютерный лагерь для детей, интересующихся точными науками и вычислительными технологиями. Первый компьютерный лагерь «Сәләт» был организован в 1994 году посёлке Арск (недалеко от Казани) на базе Арского педагогического училища и Арской физико-математической школы № 1 по инициативе доцента Казанского государственного университета Сулейманова Джавдета Шевкетовича и директора физико-математической школы Гайнетдинова Х. Ш. В работе лагеря приняли участие 65 детей из 7 районов и городов Республики Татарстан и из г. Москвы.

Уже с 1995 года сообщество «Сәләт» развивается при финансовой и организационной поддержке Государственного комитета по делам молодежи и детей РТ (ныне Министерство по делам детей и молодежи, Министерства по делам молодежи и спорту, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму республики Татарстан). В этом же году появляется клуб «Сэлэт».

В 1997 году прошел I слет «Сәләт» на территории Билярского культурно-исторического заповедника, положивший начало ежегодному фестивалю одаренных детей и молодежи в Билярске.

Осенью 2016 года был запущен проект Викишкола Сәләт ().

В 2020 году организации была присуждена премия «Свободные знания».

Летние смены 
 Сэлэт-Болгар — интеллектуальная и историческая (город Болгар, Спасский район)
 Сэлэт-Раушан — лагерь с акцентом на физико-математическое направление, естественные науки (Лаишевский район);
 Сэлэт-Санак — Инновации и техническое творчество;
 Сэлэт-Рухият — Творчество и вдохновение;
 Cэлэт-Азнакай — Харизма, творчество, критичность, атмосферность, танцы;
 Сэлэт-Байлар Сабасы — татарский язык, журналистика, информатика;
 Сэлэт-Батыр — творчество, лингвистика, культура народов Поволжья;
 Сэлэт-Билэр каласы — история, археология, ремесленничество, экология;
 Форум «Болгар-Туган тел» — история, языки, творчество, интеллект;
 Сэлэт-Богелмэ — интеллект, творчество (Смена закрылась);
 Сэлэт-Буа (Гайрэт) — языки, история, биология, физика, математика, хореография, видеомонтаж, история искусств;
 Сэлэт-Галэм — интеллектуально-творческое;
 Сэлэт-Имэнкэй — интеллект, творчество, спорт;
 Сэлэт-Иске Казан — история и культура татарского народа;
 Сэлэт-Тулпар — проходит в Республике Башкортостан; краеведческое направление;
 Сэлэт-Монреаль — впервые прошёл в августе 2017 года в Канаде;
 Сэлэт-Осталар Бистэсе — интеллектуально-прикладное, научно-техническое творчество;
 Сэлэт-Шэхес (КВН) — интеллект, творчество;
 Сэлэт-АкБарс — стартапы, бизнес-проектирование;
 Сэлэт-Яр Чаллы — интеллект, творчество, спорт; проводится в Набережных Челнах.
 Сэлэт-АкБуре - развитие лидерских качеств;
 Сэлэт-Гайрэт - кино, творчество;
 Сэлэт-Манзара - IT и медиа продакшн;
 Сэлэт-Агыйдел - этнология;
 Сэлэт-Кама - спорт и туризм;
 Сэлэт-Олимп - олимпиадная подготовка;
 Сэлэт-Тел - лингвистика и страноведение;

Программа фестиваля 
Программа фестиваля меняется каждый год, но некоторые виды соревнований являются неизменными.

 Презентации лагерей — каждый лагерь должен презентовать себя на открытии фестиваля. Как правило это сценическое действо с диалогами, песнями и танцами, которые показывают дети
 КВН — кубок Билярского Фестиваля КВН
 Что? Где? Когда? — ежегодно для проведения мероприятия приезжают знатоки из Первого канала: Борис Белозеров, Ольга Быкова, Ровшан Аскеров, Александр Друзь, Алена Повышева и другие
 Шахматы
 Шашки
 Футбол
 Волейбол
 Экскурсии по историческим местам в сопровождении ученых и историков
С 2012 года фестиваль приобрел статус международного форума.

Примечания

Ссылки 
 http://info.tatcenter.ru/article/102512/ 
 https://web.archive.org/web/20160304133125/http://president.tatarstan.ru/news/view/114040
 http://selet.tatarstan.ru/
 https://sntat.ru/obrazovanie/mysli-posle-puteshestviya-v-selet-tatarskaya-sreda-ukhodit-vse-svodits/
 https://www.tatar-inform.ru/news/2018/07/20/619766/
 https://kazanfirst.ru/news/469677
 https://media.kpfu.ru/news/v-tatarstane-startoval-vpervye-prohodasii-v-6-smen-forum-selet
 http://trt-tv.ru/news/v-bilyarske-proxodit-molodezhnyj-forum-selet/
 http://info.tatcenter.ru/article/102512/ 

Молодёжные организации России
Организации Татарстана
Фестивали России
Лауреаты премии «Свободные знания»